Conrady ist ein Familienname. Zu Herkunft und Bedeutung siehe Conradi.

Namensträger 

 August Conrady (1864–1925), deutscher Sinologe
 Elisabeth Conrady (* 1937), deutsche Politikerin (SPD)
 Emil von Conrady (1827–1905), preußischer General der Infanterie
 Hans-Walter Conrady (1909–1980), deutscher Kommunalpolitiker
 Karl Otto Conrady (1926–2020), deutscher Literaturhistoriker
 Lily Herrmann-Conrady (1901–1992), deutsche Malerin und Grafikerin
 Ludwig Conrady (1833–1907), evangelischer theologischer Schriftsteller und Pfarrer 
 Otto Conrady (1904–1943), deutscher Jurist und Verwaltungsbeamter
 Peter Conrady (* 1944), deutscher Literatur- und Sprachdidaktiker
 Wilhelm Conrady (1829–1903), deutscher Jurist und Privatgelehrter

Siehe auch 
 Der Große Conrady, von Karl Otto Conrady herausgegebener Gedichtsammelband

Familienname
Deutscher Personenname